Grizzly medve, a barna medve alfaja
 Grizzly Vibrations, pécsi surf rock együttes
 Grizzly, 1976-os horrorfilm
 Grizzly, dohányárumárka
 Grizzly, település az USA Oregon államában